Василий Денисович Рыбаков () — участник Великой Отечественной войны, звеньевой колхоза «Маяк коммунизма» Кореновского района, Краснодарский край. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 14 апреля 1925 года в селе Сартово современного Нижнетавдинского района Тюменской области России в семье крестьянина. Русский.

После окончания сельской школы и курсов механизаторов начал трудовую деятельность в местной машинно-тракторной станции (МТС) трактористом, затем помощником комбайнёра.

С началом Великой Отечественной войны, когда всё взрослое мужское население было мобилизовано, Василий Рыбаков в 16-летнем возрасте возглавил тракторную бригаду, работал бригадиром до призыва в Красную армию в 1943 году.

После окончания ускоренного курса Тюменского пехотного училища (Тюмень) младший лейтенант Рыбаков в должности командира стрелкового взвода участвовал в боях за освобождение Польши и на Сандомирском плацдарме, был дважды ранен. Лечился в госпитале в Усть-Лабинске Краснодарского края.

После демобилизации он вернулся на родину, непродолжительное время работал механизатором в Тюменской области.

В 1951 году В. Д. Рыбаков приехал на Кубань и работал трактористом и комбайнёром Кореновской МТС, а после её расформирования — в местном колхозе «Маяк коммунизма».

По итогам работы в 8-й пятилетке (1966—1970) награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Рыбакову Василию Денисовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Проживал в станице Дядьковская Кореновского района Краснодарского края. Умер в 11 апреля 1999 года.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (07.12.1973);
 Орден Ленина (07.12.1973)
 Орден Трудового Красного Знамени(08.04.1971)
 Орден Отечественной войны II степени(11.03,1985)
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Медалями ВДНХ СССР
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи.
 Увековечен на сайте МО РФ «Дорога памяти» сайт МО РФ «Дорога памяти».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Сборник биобиблиографических обзоров о кореновцах — Героях Социалистического Труда и Героях труда Кубани

Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края